Bosc se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Augustin Guillaume Bosc
 Louis-Augustin Bosc d’Antic